Американский дуэт Лизель Хубер / Лиза Реймонд — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионки — пара Барбора Заглавова-Стрыцова / Ивета Бенешова — уступили уже на старте.

Посев 

  Лизель Хубер /  Лиза Реймонд (Титул)
  Жисела Дулко /  Флавия Пеннетта ''(Финал)

<ol start="3">
 Ваня Кинг /  Ярослава Шведова ''(Полуфинал)
 Виктория Азаренко /  Мария Кириленко ''(Полуфинал, отказ)

Ход турнира

Ссылки 
 

Toray Pan Pacific Open 2011